Daniel Monberg Jensen (Copenhaga, 25 de Junho de 1979) é um futebolista da Dinamarca que joga como meio-campista e atualmente atua pelo Novara e pela Seleção Dinamarquesa de Futebol.

Gols pela Seleção 
Placares e resultados listam os gols da Dinamarca primeiro.

Ligações externas 
 
 
 

Nascidos em 1979
Naturais de Copenhague
Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do Boldklubben 1893
Futebolistas do SC Heerenveen
Futebolistas do Real Murcia Club de Fútbol
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Futebolistas do Novara Calcio
Futebolistas do F.C. København
Futebolistas do SønderjyskE Fodbold
Futebolistas do Lyngby Boldklub
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010